GBZ est un code qui peut signifier :
 Gibraltar, dans la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 GBZ,  l'indicatif d'appel de la  qui a été utilisée jusqu'à son arrêt le  pour envoyer des messages aux sous-marins. 

Code